Galatasaray Spor Kulübü 2019-2020 – stagione della squadra di calcio turca
 Galatasaray Spor Kulübü 2019-2020 – stagione della squadra di pallavolo femminile turca
 Galatasaray Spor Kulübü 2019-2020 – stagione della squadra di pallavolo maschile turca